C9H10 – formula molecolare dell'allilbenzene
C9H10 – formula molecolare dell'α-metilstirene

Formule molecolari